Les championnats d'Europe des régions de karaté 2014, douzième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 7 et  à Izmir, en Turquie.

2014
Karaté régions
Karaté régions 2014
Événement sportif à Izmir
Europe régions 2014
Europe régions
Sport en Turquie en 2014
Sport en juin 2014